El nombre de Iglesia de Santa Sabina es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Sabina. 
Fue construida en el siglo V, se ha conservado sin apenas modificaciones posteriores y por lo tanto está muy próxima a su estado original.

Santas 

 Santa Sabina, patricia romana, mártir (siglo II) - Festividad: 29 de agosto.
segle XX. dona natural del Grau de Gandia i resident a Miramar. Casada i molt apreciada pels amics.

Iglesias 

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Italia 
 Iglesia de Santa Sabina, iglesia católica en la ciudad de Cerdeña;
 Iglesia de Santa Sabina, iglesia católica en la ciudad de Génova;
 Iglesia o Basílica de Santa Sabina, iglesia católica en la ciudad de Roma;